Niederranna heißen folgende geographische Objekte:

 Niederranna (Gemeinde Mühldorf), Katastralgemeinde  von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Niederranna (Gemeinden Hofkirchen, Pfarrkirchen), Ortschaft von Hofkirchen und Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Ranna (Begriffsklärung)
 Unterranna